En Chine, Sunan est un xian (comté) de la province du Gansu.
 En Indonésie, sunan est le titre des rois de Surakarta dans le centre de l'île de Java.